Lomellini ist der Familienname folgender Personen:

 Lomellini (Familie), ein genuesisches Adelsgeschlecht:

 Battista Lomellini (1460–1537), Doge von Genua
 Benedetto Lomellini (1517–1579), Kardinal der Römischen Kirche
 Giannotto Lomellini (1519–1574), italienischer Politiker und 68. Doge der Republik Genua
 Giovanni Girolamo Lomellini (1607–1659), italienischer Kardinal